{{DISPLAYTITLE:(5728) 1988 BJ4}}

Az (5728) 1988 BJ4 a Naprendszer kisbolygóövében található aszteroida. Henri Debehogne fedezte fel 1988. január 20-án.

Kapcsolódó szócikkek 
 Kisbolygók listája (5501–6000)

Jegyzetek 

A Naprendszer kisbolygói